Der Rajon Roschyschtsche (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Roschyschtsche.

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren Süden der Oblast Wolyn und grenzte im Norden an den Rajon Kowel, im Nordosten an den Rajon Manewytschi, im Südosten an den Rajon Kiwerzi, im Süden an den Rajon Luzk, im Südwesten an den Rajon Lokatschi sowie im Nordwesten an den Rajon Turijsk. Das Rajonsgebiet wird von vielen kleinen Flussläufen durchzogen, diese sammeln sich im Fluss Styr, welcher von Süden nach Norden durch den Rajon fließt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Luzk und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 30. Dezember 1962, als er um große Teile der umliegenden Rajone erweitert wurde, diese Vergrößerung wurde aber bis 1966 teilweise wieder revidiert. 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Luzk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 22 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 66 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Roschyschtsche
Aufgelöst 2020
Rajon Luzk